Juhannussaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Juhannussaaret (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Juhannussaaret (ö i Norra Österbotten), Oulunkaari, 
 Juhannussaaret (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar